Charles-Ignace Gill – membro del parlamento canadese
 Charles Ignace Adélard Gill (1871-1918) – pittore e poeta canadese
 Charles O. Gill – allenatore di football statunitense 
 Charles Gill – avvocato inglese, pubblico ministero nel processo che riguardò Oscar Wilde